Исчезнувшие населённые пункты Краснодарского края — перечень прекративших существование населённых пунктов на территории современного Краснодарского края

В силу разных причин они были покинуты жителями, или включены в состав других населённых пунктов

Примечания 
Источники